Éthon peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, Éthon ou Aéthon (Αἴθων) est un mot de grec ancien signifiant « brûlant » ou « brillant », utilisé pour décrire la couleur brun-rouge. Il est surtout utilisé comme épithète pour désigner des animaux tels que les chevaux (Hom. Il. 2.839 ; oxen at Od.18.372;)  

 Aithon, pseudonyme utilisé par Ulysse à son retour à Ithaque ;
 Éthon fils d'Hélios, lié à la légende d'Érysichthon ;
 Éthon, un nom parfois utilisé pour l'Aigle du Caucase ;
 Éthon père d'Hypermestre ;
 Éthon cheval d'Hélios ;
 Éthon cheval d'Hector ;
 Éthon cheval de Pallas.

 Synonyme du Diéthon (confusion par Diéthion?), insecticide et acaricide qui fut utilisé en agriculture.